Nouria Mérah-Benida (en arabe: نورية مراح بنيدة), née le  à Alger, est une athlète algérienne, pratiquant le demi-fond, ayant remporté la médaille d'or du  aux Jeux olympiques de 2000.

Biographie 
Nouria Mérah-Benida est originaire de la commune de Si Mustapha dans la wilaya de Boumerdès.

Licenciée à Saint-Étienne, Mérah-Benida termine deuxième de sa série pour remporte sa deuxième finale pour se qualifier pour la finale du  lors des Jeux olympiques de 2000. Elle remporte la médaille d'or olympique en résistant sur la ligne droite finale au retour des Roumaines Violeta Szekely et Gabriela Szabo, qu'elle devance sur la ligne d'arrivée de cinq et dix-sept centièmes de seconde.

Un an après son titre olympique, elle déclare forfait pour les demi-finales des championnats du monde d'athlétisme 2001 après s'être qualifiée avec le dernier temps qualificatif en  et avoir déclaré être en méforme.

En 2003, Nouria Mérah-Benida bat la meilleure performance de l'année lors de son succès dans la réunion de Zolder dans un chrono de .

Palmarès

Palmarès

Records

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en octobre 1970
Naissance à Alger
Coureuse de demi-fond algérienne
Coureuse de 1 500 mètres
Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 1996
Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 2000
Championne olympique algérienne
Championne olympique d'athlétisme
Championne d'Afrique d'athlétisme